Кратер Андерс () — небольшой ударный кратер на обратной стороне Луны в южном полушарии. Название присвоено в честь американского астронавта, члена экипажа космического корабля «Аполлон-8», Уильяма Элисона Андерса (род. 1933) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г.

Описание кратера 

Кратер находится внутри гигантского кратера Аполлон, почти все внутренние кратеры которого названы в честь людей, связанных с NASA. В западном секторе от кратера находятся кратеры Борман, Д. Браун, Л. Кларк, Маккул, М. Андерсон, Рамон, Чавла, Хасбанд; на севере — кратер Ловелл; на юго-востоке — кратер Ливитт. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 41,3 км, глубина — 2,2 км.

Кратер сильно разрушен, к юго-восточной части вала примыкает саттеллитный кратер , слегка перекрывая его. Северо-восточный сектор вала нарушен несколькими небольшими кратерами, северную часть вала прорезает короткая долина. Высота вала над окружающей местностью составляет 1030 м, объём кратера приблизительно 1200 км³ Дно чаши кратера сравнительно ровное, без приметных структур.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки с борта Аполлона-10, Аполлона-15, Аполлона-17
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны